Die Goalball-Bundesliga 2021, die Meisterschaft der höchsten deutschen Spielklasse im Goalball, wurde zwischen dem 17. Juli und dem 10. Oktober 2021 ausgetragen. Dabei wurde der deutsche Goalballmeister ermittelt, erstmals konnte der Rostocker GC Hansa den Titel erringen.

Teilnehmende Mannschaften 
Chemnitzer BC, SGV Dresden, LE Sport Leipzig, SSG Blindenstudienanstalt Marburg, BVSV Nürnberg, Rostocker GC Hansa

Spielübersicht 
Die Partien der Hinrunde wurden am 17. und 18. Juli 2021 in Chemnitz ausgetragen.
{| class="wikitable" border="0"
| width="130" | LE Sport Leipzig || align="center" width="20" | – || width="130" | RGC Hansa || width="50" | 4:14
|-
| SVG Dresden || align="center"| – || Chemnitzer BC || 8:12
|-
| SSG Blista Marburg || align="center"| – || BVSV Nürnberg || 19:15
|-
| Chemnitzer BC || align="center"| – || LE Sport Leipzig || 19:11
|-
| SGV Dresden || align="center"| – || RGC Hansa || 5:13
|-
| LE Sport Leipzig || align="center"| – || SSG Blista Marburg || 6:10
|-
| RGC Hansa || align="center"| – || BVSV Nürnberg || 7:6
|-
| SSG Blista Marburg || align="center"| – || SGV Dresden || 8:4
|-
| BVSV Nürnberg || align="center"| – || LE Sport Leipzig || 11:1
|-
| RGC Hansa || align="center"| – || Chemnitzer BC || 15:5
|-
| Chemnitzer BC || align="center"| – || BVSV Nürnberg || 5:9
|-
| SSG Blista Marburg || align="center"| – || RGC Hansa || 13:18
|-
| BVSV Nürnberg || align="center"| – || SGV Dresden || 12:6
|-
| Chemnitzer BC || align="center"| – || SSG Blista Marburg || 8:7
|-
| SGV Dresden || align="center"| – || LE Sport Leipzig || 11:7
|}

Die Partien in der Rückrunde wurden am 9. und 10. Oktober 2021 in Leipzig gespielt.
{| class="wikitable" border="0"
| width="130" | SGV Dresden || align="center" width="20" | – || width="130" | BVSV Nürnberg || width="50" | 12:8
|-
| RGC Hansa || align="center"| – || LE Sport Leipzig || 10:0
|-
| SSG Blista Marburg || align="center"| – || Chemnitzer BC || 6:14
|-
| RGC Hansa || align="center"| – || SGV Dresden || 13:3
|-
| LE Sport Leipzig || align="center"| – || BVSV Nürnberg || 13:11
|-
| SGV Dresden || align="center"| – || SSG Blista Marburg || 5:10
|-
| BVSV Nürnberg || align="center"| – || Chemnitzer BC || 3:13
|-
| SSG Blista Marburg || align="center"| – || LE Sport Leipzig || 16:12
|-
| Chemnitzer BC || align="center"| – || SGV Dresden || 10:0
|-
| BVSV Nürnberg || align="center"| – || RGC Hansa || 2:12
|-
| Chemnitzer BC || align="center"| – || RGC Hansa || 7:17
|-
| BVSV Nürnberg || align="center"| – || SSG Blista Marburg || 11:21
|-
| LE Sport Leipzig || align="center"| – || Chemnitzer BC || 12:16
|-
| RGC Hansa || align="center"| – || SSG Blista Marburg || 14:4
|-
| LE Sport Leipzig || align="center"| – || SGV Dresden || 8:5
|}

Tabelle 

Bei Punktgleichheit entschied über die Tabellenplatzierung der direkte Vergleich, ggf. dann die Tordifferenz, die Anzahl der erzielten Tore oder letztlich ein Entscheidungsspiel.

Torschützen

Weblinks 
 goalball.de

2021
Sportsaison 2021